God Is in the TV («Бог в телевизоре») — видеокомпиляция американской группы Marilyn Manson, в которой собраны все клипы группы вплоть до 1999 года. На видео после всех клипов также представлены небольшая вырезка из нецензурированной версии клипа на The Dope Show, а также около часа концертных и закулисных нарезок, снятых в туре Rock Is Dead.

Список композиций 
Клипы:
 Coma White
 Rock Is Dead
 I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)
 The Dope Show
 Long Hard Road out of Hell
 Cryptorchid
 Man That You Fear
 Tourniquet
 The Beautiful People
 Sweet Dreams (Are Made of This)
 Dope Hat
 Lunchbox
 Get Your Gunn
 Uncensored Footage of The Dope Show (Нецензурированная съёмка «The Dope Show»)

Концертные и закулисные съёмки на протяжении тура Rock Is Dead, включая следующие песни:
 Inauguration of the Mechanical Christ
 The Reflecting God
 Antichrist Superstar
 Irresponsible Hate Anthem
 Rock Is Dead
 The Dope Show
 Lunchbox
 I Don’t Like the Drugs (But the Drugs Like Me)
 The Speed of Pain
 Rock 'n' Roll Nigger
 Sweet Dreams / Hell Outro

Состав 
 Мэрилин Мэнсон — вокал, гитара, флейта
 Твигги Рамирес — бас
 Мадонна Уэйн Гейси — клавишные
 Джинджер Фиш — ударные
 Джон 5 — гитара

Переиздания 
В ноябре 2005 года Мэрилин Мэнсон заявил, что он заинтересован в переиздании «God Is in the TV», а также предыдущего видео группы «Dead to the World» на DVD. Тем не менее, ничего из заявленного не произошло.

Ссылки 
 

Marilyn Manson